Crespin hace referencia a varios artículos:

Comunas en Francia
 Crespin (Aveyron)
 Crespin (Norte)
 '''Crespin (Tarn)